Vrtuljak je prvi studijski album glazbenog sastava DaRiva iz Dubrovnika. Objavljen je 1997. godine u izdanju izdavačke kuće Orfej. 

Albumi iz 1997.